Kemak (lud)
 język kemak